Э́рик Бу́лтон (; 17 августа 1976, Галифакс, Новая Шотландия, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, крайний нападающий. В настоящее время является игроком «Нью-Йорк Айлендерс», выступающего в НХЛ.

На драфте НХЛ 1994 года выбран в 9 раунде под общим 234 номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс». 3 сентября 1999 года как свободный агент подписал контракт с «Баффало Сэйбрз». 5 августа 2005 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Атлантой Трэшерз».

Статистика

Ссылки 
 Статистика Б. на сайте Internet hockey database
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1976 году
Родившиеся 17 августа
Родившиеся в Галифаксе (Канада)
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки «Сарния Стинг»
Игроки «Шарлотт Чекерз» (ECHL)
Игроки «Форт-Уэйн Кометс»
Игроки «Флорида Эверблэйдз»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Олбани Девилз»